Вижа́й — река в Пермском крае, левый приток Вильвы. Начинается на востоке края, западнее долины Койвы и впадает в Вильву в 28 км от её устья.

Длина — 125 км, общая площадь водосбора — 1080 км², средняя высота водосбора — 375 м. Средний уклон — 2,2 м/км.
Вскрывается ото льда в самом конце апреля — начале мая.

Притоки 
 38 км: Тесовая (пр)
 49 км: Пашийка (пр)
 58 км: Рассольная (пр)
 97 км: Песчанка (пр)
 108 км: Нижняя Северная Рассоха (пр)
 113 км: Средняя Северная Рассоха (пр)
 Верхняя Северная Рассоха (пр)

Водный туризм 
Вижай — популярная река для майского сплава. Категория — II, сплавляются в основном на байдарках и катамаранах.
Препятствия:
 порог
 Пашийский прижим

Галерея

Примечания

Литература 
 

Бассейн Усьвы
Реки Горнозаводского района
Реки Чусовского городского округа
Водный туризм